

Astronomia
 15003 Midori – asteroide

Geografia
 Midori – una città giapponese

Informatica
 Midori – sistema operativo di Microsoft
 Midori – un browser Open source per Linux

Musica 
Midori – gruppo musicale punk jazz giapponese
Midori – pseudonimo di Medwyn Goodall
Midori – violinista giapponese

Onomastica e persone
 Midori – nome proprio di persona
 Midori – attrice pornografica statunitense

Altro
 Midori – alcolico dolce usato per i cocktail

Altri progetti